Яан Коорт (; ) — эстонский ,  и специалист по керамике. Один из создателей национальной эстонской художественной школы XX века.

Биография 
Родился 6 ноября 1883 года в общине Соотага прихода Яакси (современная волость Тарту).

С 1896 по 1900 годы обучался в Тарту, а в 1901 году обучался на курсах немецкого Ремесленного общества.

С 1902 по 1905 годы обучался в Центральном училище технического рисования Штиглица в Санкт-Петербурге, но вынужден был оставить учёбу из-за участия в революционных событиях 1905 года.

С 1905 по 1908 годы обучался в Париже, где занимался скульптурой в Школе изящных искусств (École des Beaux-Arts) и в частных мастерских. До 1915 года жил в Париже.

В 1915—1916 годах работал в Москве, а в 1916 году переселился в Тарту, где вместе с К. Мяги, Н. Трийком и К. Раудом активно включился в местную художественную жизнь. Жил в д. 35 на улице Лай (барельеф).

С 1923 года жил и работал в Таллине, среди известных работ — скульптурные светильники административного здания на площади Свободы в Таллине (ныне — мэрия Таллина), скульптура косули в Козьем саду Таллина (1930, улица Нунне).

С 1934 года работал в СССР, куда скоро перевёз и семью. Технический директор керамического завода в Гжели (СССР).

Скоропостижно скончался 14 октября 1935 года в Москве от пневмонии. Похоронен в Таллине на кладбище Рахумяэ. В честь художника названы улицы в Таллине и Тарту.

Вошёл в составленный по результатам письменного и онлайн-голосования список 100 великих деятелей Эстонии XX века (1999).

Творчество 

В ранний период испытал влияние символизма. В 1910—1920-е годы создал ряд портретов («Портрет жены», гипс, 1913—1914; базальт, 1916, Художественный музей, Таллин) и типологических изображений эстонских крестьян («Мужчина с трубкой», гипс, 1919; дерево, 1920, Тартуский художественный музей), вырубленная из мрамора работа «Коленопреклоненная» (1923). Один из вариантов этой скульптуры находится в Париже, в Люксембургском музее.

Его авторству принадлежит обелиск на могиле Юлиуса Куперьянова (1925, кладбище Раади, Тарту)

Ряд детских головок «Ра Коорт» (1923, палисандр), «Пастушок» (1921, базальт) и другие находятся в музеях Эстонии. Центральное место в творчестве Коорта принадлежит портретам эстонских крестьян («Старый эстонец», 1919, дуб; 1923, гранит; «Голова старика», 1922, дерево).

Художник исполнил ряд анималистических произведений («Косуля», бронза, 1929, Горисполком, Таллин), один экземпляр которой установлен в саду скульптур музея, другой — в скверике на улице Вакзали в Таллине. Также мастер сыграл значительную роль в развитии эстонской художественной керамики.

Семья 
 Сын — Пееп Коорт (; 1920—1977), педагог, доктор философии.
 Дочь — Туи Исис Леа Коорт (; 1914 Париж — 2005), историк искусства.

Примечания

Литература 
 Kaalu Kirme, Jaan Koorti päevaraamat, Kirjastus Kunst, Tallinna 1989.

Ссылки 
Mida tõi Koort meie skulptuuri?

Умершие от пневмонии
Похороненные на кладбище Рахумяэ
Художники-керамисты